Ра́йнеке, іноді Рейнеке () — німецьке прізвище. Походження прізвища пов'язане з іменем Райнгард.

Ім'я Райнеке відоме завдяки фольклорному персонажу Райнеке Фукс (в романському світі — Лис Ренар).

Відомі носії прізвища 

 Адольф Райнеке (1861—1940), німецький публіцист і драматург
 Альбрехт Райнеке (1871—1943), німецький офіцер
 Андреас Райнеке (1675 / 1680—1727), німецький органний будівельник
 Енн Райнеке (* 1978), німецька письменниця
 Бертрам Райнеке (* 1974), німецький письменник
 Біргіт Райнеке (1944—2013), німецька юристка і суддя
 Герман Райнеке (1888—1973), німецький військовий діяч, генерал піхоти вермахту.
 Карл Райнеке (1824—1910), німецький композитор, піаніст і диригент
 Карл Фрідріх Адольф Райнеке (також Карл Рейнеке ; 1808—1853), німецький пастор
 Кріс Райнеке (* 1936), німецький художник
 Корінна Райнеке (* 1965), німецький політик (СПД)
 Дітер Райнеке (* 1929), німецький кіноархітектор і художник-постановник
 Доната Райнеке (* 1944), німецький політик (СПД)
 Едвін Райнеке (1924—2016), американський політик
 Еміль Райнеке (1933—2011), німецький велосипедист
 Ернст Райнеке (1790—1857), німецький адміністративний та військовий юрист
 Рейнеке Михайло Францович (1801—1859), російський вчений-гідрограф, віце-адмірал, член-кореспондент Академії наук.
 Пауль Райнеке (1872—1958), німецький археолог, спеціаліст із доісторичної епохи.
 Гайнц Шмідт-Райнеке (1875—1935), німецький скрипаль
 Герман Райнеке (1888—1973), німецький генерал
 Якоб Райнеке (1572—1613), пастор, богослов і університетський професор
 Йоганн Крістоф Маттіас Райнеке (1770—1818), німецький геолог, географ і картограф
 Йоганн Генріх Райнеке (1755—1839), німецький юрист
 Йост Райнеке (* 1957), німецький соціолог
 Марія Райнеке (Марія Рейнеке; до 1884—1900), німецька піаністка, музичний педагог, засновниця музичної школи та підприємиця
 Міхаель Райнеке (* 1950), німецький музикант, композитор і продюсер
 Мілена Райнеке (* 2001), німецька авторка та журналістка
 Моріц Райнеке (* 1979), німецький оператор
 Пауль Райнеке (1872—1958), німецький історик доісторичної епохи.
 Петер Райнеке (* 1958), німецький підприємець
  Ренате Рейнеке , ім'я при народженні Ренате фон Вангенгайм (1944—2016), німецька акторка
 Роальд Райнеке (1940—2014), німецький скрипаль
 Роберт Райнеке (1879—1944), німецький політик (NSDAP)
 Рудольф Райнеке (1795—1883), німецький музичний педагог і теоретик музики
 Рут Райнеке (* 1955), німецька актриса
 Штефан Райнеке (* 1959), німецький журналіст
 Томас Райнеке (* 1960), німецький фотожурналіст і оператор
 Рейнеке-Черняковська Катерина Георгіївна, (1892—1942) — радянська вчений-ботанік, систематик вищих рослин.

Див. також 
 Рейнеке
 Райніке
 Райнке
 Райнекер

Німецькі прізвища